Engeser ist der Familienname folgender Personen:

 Marianne Engeser (* 1957), Landtagsabgeordnete Baden-Württemberg (CDU)
 Marianne Engeser (Chemikerin), Chemikerin an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
 Thomas Engeser (* 1948), parteiloser deutscher Kommunalpolitiker 

Siehe auch:
 Engesser